Tanyptera är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Pierre André Latreille 1804. Tanyptera ingår i familjen storharkrankar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Storharkrankar
Tanyptera